Equazione di Cauchy (ottica)
Equazione funzionale di Cauchy